Parasie ist der Familienname folgender Personen:

 Luitgardis Parasie (* 1954), deutsche evangelische Pastorin, Familientherapeutin und Autorin
 Ruth Parasie (1924–2012), deutsche Politikerin (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages